FAIR steht für:
 Facility for Antiproton and Ion Research, eine Forschungseinrichtung für Antiprotonen- und Ionenforschung
 Fairness & Accuracy in Reporting, eine US-amerikanische Pressevereinigung
 Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar, Aufmerksamkeits- bzw. Konzentrationstest
 (204873) FAIR, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, Prinzipien im Forschungsdatenmanagement

Fair steht für:
 Fair (Insel), eine der Kei-Inseln, Indonesien
 Fair (Band), eine US-amerikanische Rock-Band
 Fair Isle, eine schottische Insel

Fair ist der Familienname folgender Personen:
 Carol Christine Fair (* 1968), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Elinor Fair (1903–1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Gordon Maskew Fair (1894–1970), US-amerikanischer Ingenieur und Umweltwissenschaftler
 J. Henry Fair, US-amerikanischer Fotograf und Umweltaktivist
 Jad Fair (* 1954), US-amerikanischer Musiker und Künstler
 James Graham Fair (1831–1894), US-amerikanischer Silberminenbesitzer und Politiker
 Keith Fair (* 1968), schweizerisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Lorrie Fair (* 1978), US-amerikanische Fußballspielerin
 Richard Edward Fair (1907–1982), australischer Schauspieler
 Robert Fair (1891–1954), kanadischer Politiker
 Robert Leahy Fair (1923–1983), US-amerikanischer Generalleutnant
 Virginia Graham Fair (auch Virginia Fair Vanderbilt; 1875–1935), US-amerikanische Silberminen-Erbin
 Yvonne Fair (1942–1994), US-amerikanische Soul- und Funk-Sängerin

Siehe auch:
 Fairness
 Fairer Handel
 Vair (Begriffsklärung)
 Fère
 Fehr
 Fer

FAIR